Осве́я () — городской посёлок в Верхнедвинском районе Витебской области Белоруссии. Расположен на южном берегу озера Освейское. Население — 1176 человек (на 1 января 2019 года).

Происхождение названия 
Посёлок Освея получил название от одноимённого озера, на южном берегу которого оно расположено. По мнению В. Н. Топорова и А. Ванагаса, название озера Освея — балтского происхождения, имеет ряд прямых соответствий на территории Литвы, Латвии и Пруссии (Asveja, Ašva, Aswa и др.) и связано с лит. ašva, прусск. *aswa «лошадь».

По мнению В. А. Жучкевича название происходит от слова «свей», «свеянный песок», обозначающего песок, не закреплённый растительностью у берега реки или озера.

Краевед из Освеи А. Бубола считает, что первоначальным следует считать не название озера, а название места, на котором возникло поселение. По его мнению, Освея с угро-финских языков означает «священный мыс» или «священное устье», так как место, откуда начиналась Освея, — мыс, выдвинутый в озеро.

История 
Освея впервые упомянута в XV веке, однако согласно данным археологического исследования первоначальное славянское поселение на месте Освеи датируется не позднее Х века.

2 июля 1512 был издан «вырок» великого князя мещанам Полоцким Давыдовичу и Лысцевичу с воеводой Витебским паном Иваном Сапегой в отношении села в повете Полоцком, названном Освея.

В XVI веке — центр волости Полоцкого воеводства ВКЛ. В 1695 году получила права города. С XVI до XVIII — центр торговли (2 ежегодные ярмарки). В составе Российской империи с 1772 года.

В 1897 году — центр волости Дриссенского уезда.

После Октябрьской революции — в составе БССР. В 1924—1959 годах центр Освейского района. Городской посёлок с 1938 года. С 1959 года — в составе Верхнедвинского района. Промышленность в период СССР: кирпичный завод, филиал Полоцкого рыбозавода, торфобрикетный завод.

В годы Великой Отечественной войны в районе действовало Освейское партийно-патриотическое подполье и Прошковское комсомольско-молодёжное подполье, на базе которых в конце апреля 1942 года возник партизанский отряд имени Фрунзе. Действовали также партизанские бригады 1-я Дриссенская, «За Савецкую Беларусь», имени К. К. Рокоссовского, , издавалась подпольная газета «Ленінскі шлях».

В годы Великой Отечественной войны на Освейщине разворачивались драматические события, которые впоследствии получили название «Освейская трагедия». В период с 16 февраля до начала апреля 1943 года в ходе карательной антипартизанской операции «Зимнее волшебство», проведённой прибалтийскими и украинскими коллаборационистами, в Освейском районе погибла более половины довоенного населения. Освея была сожжена и была восстановлена только после войны..

В 2007 году Освея получила статус агрогородка.

Население 

В 1939 году в Освее проживало 1788 белорусов, 350 евреев, 163 русских, 8 украинцев и 3 поляка.

Памятники и памятные места 

 Усадьба Шадурских (XVIII век), в том числе дворец 1782 года (руины), парк
 Костёл Троицкий (1782) — сохранился фундамент и склеп
 Монастырь миссионеров (XVIII век)
 Церковь Святого Георгия (деревянная) — после 1990 года — самый северный храм Беларуси
 Еврейское кладбище (XIX век)
 Памятник жертвам Холокоста.

Уроженцы 
 Бирнов, Зиновий Маркович (1911, Освея, Витебская губерния — 1967, Волгоград) — советский шахматный композитор. Мастер спорта СССР по шахматной композиции.
 Бирнов Лев (Лейб) Маркович (1908, Освея, Витебская губерния — 1999) — композитор, педагог. 
 Бреслер, Арон Менделевич (1898, Освея, Витебская губерния — 1951, Чебоксары) — конструктор электроизделий. 
 Геродник, Геннадий Иосифович (1911, Освея, Дриссенский уезд, Витебская губерния — 2000, Кейла, Эстония) — писатель, член союза писателей СССР.
 Курц, Арон (1891, Освея, Витебская губерния — 1964, Нью-Йорк) — американский поэт на идише, драматург, редактор, эссеист.
 Лейбов, Яков Соломонович (1902, Освея, Витебская губерния — 1945, Шаторальяуйхей, Боршод-Абауй-Земплен) — советский оператор игрового и документального кино, фронтовой кинооператор во время Великой Отечественной войны. 
 Ривес, Яков Юльевич (1886, Освея, Витебская губерния — 1975, Москва) — еврейский советский писатель.
 Фрейдзон, Владимир Израилевич (1922, Освея — 2004, Москва) — советский и российский историк.

См. также 
 Список уничтоженных нацистами населённых пунктов Белоруссии
 Операция «Зимнее волшебство»
 Гетто в Освее
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Литература 
 Асвея // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Верхнядзвінскага раёна : у 2 кн. / рэдкал.: У. С. Богаў [і інш.]. — Мн., 2000. — Кн. 2. — С. 334—335.
 
 Край Асвейскіх азёр = Край Освейских озёр / А. Ф. Бубала, В.І. Рудой; фота А. Ф. Бубала, А. У. Маладзечкін, В. Л. Салаўёў. — Наваполацк, 2007. — 44 с.
 Мандрык, І. Асвея — паселішча незвычайнае // Белорусская нива. — 2003. — 18 окт. — С. 8.
 Освея // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков [и др.]. — Мн., 2006. — Т. 5. — С. 623.
 Понизник, С. С. Освейская трагедия : Кн. нар. памяти. — Минск : Юнацтва, 1992. — 170 с.

Ссылки 
 Освея на Глобус TUT.by 

 
Населённые пункты Верхнедвинского района
Городские посёлки Белоруссии
Операция «Зимнее волшебство»
Посёлки городского типа Витебской области